И́горь Анато́льевич Ме́ньщиков (26 июля 1970, Сургут, РСФСР, СССР) — советский и российский футболист; в настоящий момент — футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника.

Карьера 
Воспитанник волгоградского спортинтерната. По окончании школы поступил в волгоградскую академию физической культуры и спорта.

Клубная 
Начинал карьеру в волгоградском «Роторе», в составе которого стал серебряным призёром чемпионата России 1993 года и финалистом Кубка России 1994/95. Играл в таких клубах, как «Металлург» из Липецка, «Сатурн» из Раменского, «Рубин», «Уралан», «Кристалл» из Смоленска, «Лисма-Мордовия», «Лада-СОК». Завершил карьеру игрока во владимирском «Торпедо».

Тренерская 
С 2008 по 2009 год тренировал родной «Ротор». В 2010 году привёл ижевский «СОЮЗ-Газпром» к третьему месту во втором дивизионе. 11 ноября 2010 года подписал контракт с саратовским «Соколом». 11 июня 2011 года после неудачного старта команды в первенстве (одна победа в девяти матчах и последнее место в турнирной таблице) и серии поражений подал в отставку. В сезоне-2012/13 входил в тренерский штаб Евгения Дурнева в «Тюмени». С 2013 по 2018 год вновь работал в Ижевске, в клубе «Зенит-Ижевск». С июня 2018 года — главный тренер команды «Ротор-Волгоград-2». 17 января 2019 года назначен главным тренером футбольного клуба «Ротор» (при этом в Первенстве Футбольной национальной лиги до 11 сентября команду де-факто возглавлял Павел Могилевский, числившийся старшим тренером из-за отсутствия необходимой лицензии). 11 декабря 2019 года покинул пост главного тренера «Ротора», который на момент отставки лидировал в первенстве ФНЛ. 19 декабря стало известно о назначении Менщикова на пост главного тренера «Тюмени».

Достижения

Как игрока 
«Ротор»
 Серебряный призёр чемпионата России: 1993
 Финалист Кубка России: 1994/95

Как тренера 
«Зенит-Ижевск»
 Серебряный призёр зоны/группы «Урал-Поволжье»/«Урал-Приволжье» Первенства ПФЛ (3): 2014/15, 2015/16, 2016/17

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Сатурн» Раменское
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Кристалл» Смоленск
Игроки ФК «Мордовия»
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Торпедо» Владимир
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Ротор»
Тренеры ФК «СОЮЗ-Газпром»
Тренеры ФК «Сокол» Саратов
Тренеры ФК «Зенит-Ижевск»
Тренеры ФК «Ротор-2»
Тренеры ФК «Тюмень»